Kloster Valamo ist

 der historische finnische Name des Klosters Walaam in Russisch-Karelien
 der offizielle Name des Klosters Klosters Uusi Valamo in Finnland